Yom Kippur  – festività ebraica
Guerra del Kippur  – conflitto arabo-israeliano del 1973
Kippur  – film del 2000 di Amos Gitai